2K12 Kub csapatvédelmi rakéta
 Keilschrifturkunden aus Boğazköy, rövidítve KUB